Myzostoma parasiticum är en ringmaskart som beskrevs av Leuckart 1827. I den svenska databasen Dyntaxa används istället namnet Myzostomum parasiticum. Myzostoma parasiticum ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Arten har ej påträffats i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
parasiticum